Sellers peut désigner :

Patronyme

 Ann Henderson-Sellers (1952-), universitaire australienne ;
 Brad Sellers (1962-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Brian Henderson-Sellers (1951-), informaticien anglais ;
 Catherine Sellers (1928-2014), actrice française ;
 Larry Sellers (1949-2021), acteur américain ;
 Peter Sellers (1925-1980), acteur britannique ;
 Piers Sellers (1955-2016), spationaute d'origine britannique naturalisé américain ;
 Rod Sellers (né en 1970), joueur américain de basket-ball.

Toponyme
 Sellers, ville de Caroline du Sud.

Divers
 Moi, Peter Sellers, film de Stephen Hopkins sorti en 2004, qui raconte la vie de l'acteur Peter Sellers.